La Copa de Campeones de Europa 1987-88 fue la edición número 33 de ese torneo de clubes de fútbol, que contó con la participación de 32 equipos pertenecientes a 31 países de Europa. La competición fue ganada por primera vez por el PSV Eindhoven, que venció en la final al Benfica por 6-5 en la tanda de penaltis, tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario. El PSV fue el primer club neerlandés en ganar este torneo después de quince años, y fue la primera y única victoria en la máxima competición europea hasta el día de hoy, mientras que para Benfica significó su cuarta final perdida.

Los campeones defensores del FC Porto fueron eliminados por el Real Madrid en octavos de final.

El campeón PSV Eindhoven no ganó ningún partido entre los cuartos de final y la final, empatando todos ellos. En las eliminatorias avanzó rondas debido a la norma del gol en campo contrario, mientras que la final la ganó por penaltis, acumulando apenas tres partidos ganados y siendo el campeón menos vencedor en la historia de la competición. Aquel año, el equipo ganó también la liga y la copa neerlandesas, logrando así el triplete.

Los clubes ingleses todavía estaban suspendidos, desde el desastre de Heysel de 1985, por lo que a Everton le fue negado un cupo en la competición por segunda vez en tres años.

Cuadro

Final

Máximos goleadores 
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1987–88:

Véase también 
 Semifinal de la Copa de Europa de fútbol de 1988 entre el Real Madrid y el PSV

Notas

Referencias 

</center>

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA